Grab (bedrijf), Singaporees bedrijf, opgericht in Maleisië

Bosnië-Herzegovina
 Grab (Ljubuški), een plaats in de gemeente Ljubuški in Bosnië-Herzegovina
 Grab (Trebinje), een plaats in de gemeente Trebinje in Bosnië-Herzegovina
 Grab (Trnovo), een plaats in de gemeente Trnovo in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Grab (Gračac), een plaats in de Kroatische gemeente Gračac
 Grab (Trilj), een plaats in de Kroatische gemeente Trilj

Montenegro
 Grab (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje
 Grab (Cetinje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Cetinje

Polen
 Grab (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Jasielski 
 Grab (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski 
 Grab (powiat Pleszewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski 

Servië
 Grab (Lučani), een plaats in de Servische gemeente Lučani